Wittermans est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronymie 

 Joop Wittermans (1946-), acteur néerlandais ;
 Mads Wittermans (1977-), acteur néerlandais.

Patronyme néerlandais